Onderdistrict in Indonesië
 Margorejo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Margorejo (Jati Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Margorejo (Metro Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Metro in de provincie Lampung
 Margorejo (Cepiring), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Margorejo (Dawe), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Margorejo (Wedarijaksa, een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Margorejo (Margorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Margorejo (Kerek), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Margorejo (Semendawai Suku III), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Margo Rejo, doorverwijspagina